Глини́щевский переу́лок (в XVIII веке — Алексе́евский переу́лок, в 1938—1993 годах — у́лица Немиро́вича-Да́нченко) — улица в Москве, в Тверском районе Центрального административного округа. Соединяет улицы Тверская и Большая Дмитровка. В переулке организовано одностороннее движение со стороны Тверской улицы.

История 
Переулок известен с XVII века, назван по урочищу Глинище, существовавшему на месте добычи глины с XIV века, когда эта местность находилась ещё за пределами Москвы.

В XVIII веке переулок некоторое время назывался Алексеевским по расположенному здесь православному храму в честь святителя Алексия митрополита Московского (взорвана в 1934 году). В 1938 году переулок был переименован в улицу Немировича-Данченко, в честь В. И. Немировича-Данченко, и носил это имя вплоть до 1993 года, когда ему было возвращено историческое название.

Примечательные здания 
По нечётной стороне
 № 5/7 — Дом актёров МХАТ, построен в 1938 году (архитекторы В. Н. Владимиров, Г. Луцкий, художник В. А. Фаворский, скульптор Г. И. Мотовилов) и предназначался для артистов МХАТа. В этом доме в различное время проживали многие театральные деятели — В. И. Немирович-Данченко, О. Л. Книппер-Чехова, В. П. Марецкая, И. М. Туманов (мемориальная доска, 1987, скульптор Л. Е. Кербель, архитектор С. П. Хаджибаронов), Т. Ф. Янко, В. О. Топорков, М. М. Штраух, М. М. Тарханов, И. М. Москвин, О. Н. Абдулов, А. Л. Кайдановский и другие, 11 из которых отмечены мемориальными досками. В 1970-х годах у Всеволода Абдулова здесь бывал В. С. Высоцкий. В квартире № 52 расположен мемориальный музей-квартира В. И. Немировича-Данченко. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

По чётной стороне
 № 6 — Дом (конец XVIII века, архитектор М. Ф. Казаков), объект культурного наследия федерального значения. Как изображено на плане 1756 года, в глубине участка находились деревянные хоромы, принадлежавшие полковнику Ивану Телепневу. Затем в XVIII в. здесь было владение князей Черкасских, к 1778 г. перешедшее к президенту Вотчинной коллегии М. В. Дмитриеву-Мамонову. Усадебная постройка 1780-х годов, перестройки начала XIX в. В первой половине XIX века здание принадлежит купцу 2 гильдии Николаю Оберу. Его жена Мари Роз Обер-Шальме имела на первом этаже дома модный магазин женского платья. После окончания войны 1812 года их сын, Лаврентий Обер, сдавал дом под гостиницу, называвшуюся сначала «Север», затем «Англия». В ней неоднократно в 1828—1832 годах останавливался А. С. Пушкин. Тут он написал «Кавказ», «Монастырь на Казбеке», «К бюсту завоевателя», «Дорожные жалобы» и др. В этом доме 29 марта 1829 г. он встречался с польским поэтом Адамом Мицкевичем, о чём свидетельствует мемориальная доска (скульптор М. И. Мильбергер). Ещё недавно это здание было несимметрично — левая его часть сгорела, и её разобрали в начале 1920-х годов. Реставраторы вернули дому первоначальный облик, а интерьеры бывших жилых квартир переделали для Комитета советских женщин, который теперь стал называться «Союзом женщин России».
 № 8 — Доходный дом купца В. В. Пегова (1870-е гг., 1885 г.; в основе главный дом и флигель усадьбы Н. И. Ширяевой, 1836 г.). В этом доме жил и работал художник М. М. Черемных. Выявленный объект культурного наследия.
 № 10 — Доходный дом А. В. Борисовского (1859), выявленный объект культурного наследия.

Примечания

Ссылки 
 
 Музей-квартира В. И. Немировича-Данченко
 Союз Женщин России

Переулки Москвы
Переименованные улицы Москвы